Майлс Маджистер () — британский учебный самолёт. Первый тренировочный моноплан Королевских военно-воздушных сил, использовался для подготовки пилотов Спитфайров и Харрикейнов.

Тактико-технические характеристики

Модификации 
Miles M.14 Magister / Hawk Trainer III
 Ранняя серийная версия
Miles M.14A Magister I / Hawk Trainer III
улучшенная модификация
Miles M.14B Magister II / Hawk Trainer II
двигатель Blackburn Cirrus II (135 л.с.)

Эксплуатанты 

 Royal Air Force
 24-я, 81-я, 173-я и 267-я эскадрильи
 Fleet Air Arm
 Канада
 ВВС Канады

 ВВС Австралии  – 1.

 ВВС Новой Зеландии – 2.
 1-я эскадрилья
 42-я эскадрилья
Британская Малайя
 Malaya Volunteer Air Force (MVAF) 
 Южно-Африканский Союз
  ВВС ЮАС
 Египет
 ВВС Армии Египта (до 1937 года включительно)
  Королевские ВВС Египта – 42.

  Воздушный корпус Ирландии – 27 самолётов, с 1939 по 1952 годы.

  ВВС Бельгии – 1 самолёт, с 1946 по 1948 годы.

  ВВС Эстонии – 1

  ВВС Латвии
 Португалия
  ВВС Португалии – 10 самолётов.

  ВВС Турции
 Таиланд
  Королевские ВВС Таиланда
 Авиация ВМС Таиланда

См. также 
 de Havilland Moth Minor
 Fairchild PT-19
 УТ-2

Примечания

Источники 

 Amos, Peter. Miles Aircraft – The early years. Tonbridge: Air-Britain, 2009. .
 Amos, Peter. Miles Aircraft – The Wartime Years 1939 to 1945. Tonbridge: Air-Britain, 2012. .
 Brown, Don Lambert. Miles Aircraft Since 1925. London: Putnam & Company Ltd., 1970. .
 "Friend or Foe: Two Familiar British Trainers: Tiger Moth and Miles Magister". Flight, Vol. XXXIX, No. 1694, 12 June 1941. p. h.
 Green, William and Gerald Pollinger. The Aircraft of the World. London: Macdonald, 1955.
 Jackson, A.J. British Civil Aircraft since 1919, Volume 2. London: Putnam, 1973. .
 Johnson, Graham H.R. "RAF Piston Trainers No. 7: Miles M.14 Magister". Aeroplane Monthly, Vol. 8 No. 3, March 1980. pp. 154–161. 
 Lukins, A.H. and D.A. Russell. The Book of Miles Aircraft. Leicester, UK: The Harborough Publishing Company Ltd., 1946.
 MacCarron, Donal. Wings Over Ireland. Leicester: Midland Publishing, 1996. .
 Ovčáčík, Michal and Karel Susa. Miles Magister: M.14, M14A, M14B. Prague: Mark I Ltd., 2001. .
 Simpson, Rod The Archive Photographs Series Miles Aircraft Stroud: Chalford Publishing Ltd, 1998.
 Swanborough, Gordon. British Aircraft at War, 1939–1945. East Sussex, UK: HPC Publishing, 1997. .
 Temple, Julian C. Wings over Woodley – The Story of Miles Aircraft & and the Adwest Group Bourne End: Aston Publications, 1987.
 Thetford, Owen. Aircraft of the Royal Air Force 1918–57. London: Putnam, 1957.

Ссылки 
 Майлс Маджистер на сайте "Уголок неба
 Майлс Маджистер на сайте cofe.ru

Самолёты Miles
Самолёты Великобритании
Учебно-тренировочные самолёты Второй мировой войны
Военная авиация Латвии